Irmer ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Gloria Irmer, bekannt als Astrid Gloria (* 1966), deutsche Kabarettistin und Bühnenkünstlerin
 Carl Irmer (1834–1900), deutscher Landschaftsmaler und Radierer
 Christoph Irmer (* 1958), deutscher Musiker
 Cornelia Irmer (* 1950), deutsche parteilose Kommunalpolitikerin
 Dieter Irmer (* 1935), deutscher Altphilologe
 Dietmar Irmer (1941–2014), deutscher Schauspieler, Regisseur und Inspizient
 Erich Irmer (1908–1985), deutsch-britischer Verleger

 Hans-Jürgen Irmer (* 1952), deutscher Politiker (CDU)
 Karl-Heinz Irmer (1903–1975), deutscher Hockeyspieler bei den Olympischen Sommerspielen 1928
 Michael Irmer (1955–1996), deutscher Bildhauer und Maler
 Stefan Irmer (* 1962), deutscher Pianist, Liedbegleiter und Hochschullehrer
 Thomas Irmer (* 1962), deutscher Historiker
 Ulrich Irmer (1939–2022), deutscher Politiker (FDP)
 Walter Irmer († 2015), deutscher Richter, Präsident des Landgerichts Siegen
 Wilhelm Irmer (1803–1862), deutscher Volksliedforscher

IRMER ist die Abkürzung der
 Ionising Radiation (Medical Exposure) Regulations 2000

IRMER